Essa função se apresenta com potencialidade de movimento das mãos, segmento que ocupa 2 quartos do cortéx e é caracterizado como a unidade motora mais complexa do mundo animal.

“É o trabalho de forma ordenada dos pequenos músculos. Englobam principalmente a atividade manual e digital, ocular, labial e lingual”. (Mello, 89, p. 38).

Sistema muscular